peut se référer à :

Patronyme 
Tomizawa est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1911-1989), premier évêque de Sapporo, de 1952 à 1987 ;
  (1946-), athlète japonais, spécialiste du saut en hauteur ;
 , dessinateur de bandes dessinées japonaises ;
  (1924-2017), généticien moléculaire japonais ;
  (1943-), footballeur japonais ;
  (1984-), planchiste japonais ;
  (1993-), footballeur japonais ;
  (1961-), doubleuse japonaise ;
  (1990-2010), pilote vitesse moto japonais ;
  (1974-), comédien et acteur japonais.

Toponymie 
 Tomizawa, ancien bourg de la préfecture de Yamanashi ;
 La , dans la préfecture de Miyagi ;
 Un quartier du bourg de Yoichi, dans la préfecture de Hokkaidō ;
 Un quartier de l'arrondissement de Taihaku, dans la ville de Sendai ;
 Un quartier de la ville d'Ōta, dans la préfecture de Gunma ;
 , quartier de l'arrondissement de Chūō à Tokyo ;
 Un quartier de la ville de Gifu, dans la préfecture du même nom.

Voir aussi